Oborniki-Południe (gromada) (powiat obornicki)
 Oborniki-Północ (gromada) (powiat obornicki)
 Oborniki Śląskie (gromada) (powiat trzebnicki)